Fillmore County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Fillmore County (Minnesota)
 Fillmore County (Nebraska)